ДШ — аббревиатура.
В электронной технике может обозначать:
 Диод Шоттки
 Дешифратор
Другое:
 Дрезина штабная — см. Бронедрезина
 Дегидратационный шок.